Florencio Varela (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Florencio Varela (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Florencio Varela (schrijver)